Die Abkürzung TDW steht für:

 Amarillo Tradewind Airport, IATA-Code des Flughafens in Texas, USA
 TDW Gesellschaft für verteidigungstechnische Wirksysteme mbH, Tochter der MBDA Deutschland

Die Abkürzung TdW steht für:

 Theater des Westens, eine Musical- und Operettenbühne in Berlin
 Typologie der Wünsche, eine Markt- und Medienforschungsstudie

Die Abkürzung tdw steht für:

 tons dead weight (Ladetonnen), ein Maß für die Zuladefähigkeit bei Schiffen; siehe Schiffsmaße#Tons Deadweight

TDW